El término foxtrot puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Foxtrot, el cuarto álbum de Genesis;
 al foxtrot, un baile popular estadounidense, nacido en 1912, con las primeras orquestas de jazz;
 a Foxtrot, una banda de música mexicana de rock alternativo, formada en 2009;
 a Foxtrot, la letra F, en el alfabeto radiofónico de la Organización de Aviación Civil.